Mihai David se poate referi la:

 Mihail D. David, geograf și geolog român
 Mihai David, președinte al organizației municipale PSD Brașov